Six comtés des États-Unis portent le nom de comté de Mason () :
le comté de Mason, situé dans l'État de l'Illinois ;
le comté de Mason, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
le comté de Mason, situé dans l'État du Michigan ;
le comté de Mason, situé dans l'État du Texas ;
le comté de Mason, situé dans l'État de Virginie-Occidentale ;
le comté de Mason, situé dans l'État de Washington.